

Filmografia parziale

Attrice 
Il diario di Bridget Jones (2001)

Doppiatrice 
Galline in fuga (2001)
La sposa cadavere (2005)

Collegamenti esterni